София Мартыновна Юргель (, 18 мая 1935, д. Казюки, Глубокская гмина, Дисненский уезд, Виленская земля, Польская Республика, теперь Глубокский район— 21 июля 2007) — Герой Социалистического Труда (1958)

Биография 
С 1950 года — трактористка, бригадир тракторной бригады Глубокской МТС, с 1958 года бригадир тракторной бригады колхоза «За Родину» Глубокского района, с 1961 года слесарь-инструментальщик, в 1969—80 — слесарь-комплектовщик Глубокского районного объединения Госкомсельхозтехники.

Звание Героя было присвоено за успехи в сельскохозяйственном производстве.

Примечания

Литература 
 Марцынкевіч, Р. Багацце Соф'і Мартынаўны Юргель / Р. Марцынкевіч // Веснік Глыбоччыны. - 2005. - 25 мая. - С. 2.
 Салтук, А. Сонечныя гоні / А. Салтук // Шлях перамогі (Глыбокае). – 1978. – 22 чэрв. – С. 3.
 Саулич, В. Белорусская Ангелина / В. Саулич // Знаменосцы трудовой славы / сост. Г.С. Гужва, В.Г. Скопа, Е.Я. Рыклин. - Мн., 1984. - С. 347-349.
 Юргель Соф’я Мартынаўна // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Глыбоцкага раёна / рэд.: Б.І. Сачанка [і інш.] ; маст. А.М. Хількевіч. – Мн., 1995. – С. 406.

Ссылки 
 
Трактористки СССР
Слесари